Lichtsterke blauwe variabele, een type van zeer zware, grote sterren (hyperreuzen)
 Liechtensteiner Badminton Verband, de Liechtensteinse badmintonbond